Вулиця Героїв Крут — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь оборонців Української Народної Республіки — учасників Бою під Крутами у 1918 році.

Бульвар Героїв Крут 
 Бульвар Героїв Крут — бульвар у місті Слов'янськ Донецької області.
 Бульвар Героїв Крут — бульвар у місті Чернівці.

Вулиця Героїв Крут 
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Бахмач Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Березань Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Біла Церква Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Бобровиця Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Борзна Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Боярка Київської області. 16 лютого 2016 року перейменовано вулицю «Радянська» на вулицю Героїв Крут.
 Вулиця Героїв Крут— вулиця у місті Бровари Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Буча Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Винники Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у смт Високопілля Херсонської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Гайсин Вінницької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Глухів Сумської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Долинська Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Жидачів Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Збараж Тернопільської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ізмаїл Одеської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ічня Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Кагарлик Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Кам'янка Черкаської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Канів Черкаської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Карлівка Полтавської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ківерці Волинської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Коростишів Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Кролевець Сумської області.
 Вулиця Героїв Крут— вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Любомль Волинської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у смт Макарів Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Мала Виска Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Малин Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у смт Млинів Рівненської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Нововолинськ Волинської области.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Носівка Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Овруч Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Одеса. 19 травня 2016 року перейменовано вулицю Валентини Терешкової на вулицю Героїв Крут.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Олевськ Житомирської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у смт Олександрівка Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Оріхів Запорізької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Переяслав Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у смт Підволочиськ Тернопільської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Полонне Хмельницької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Помічна Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Прилуки Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Рава-Руська Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ржищів Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця в смт Ружин.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Самбір Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Сновськ Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Сокиряни Чернівецької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця в селі Сокільники Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Старокостянтинів Хмельницької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Стрий Львівської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Тернопіль.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Тростянець Сумської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Тульчин Вінницької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Узин Київської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Умань Черкаської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Херсон. 19 лютого 2016 року перейменовано вулицю Дніпропетровську на вулицю Героїв Крут.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Хмельницький. (19 лютого 2015 року)
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Хмільник Вінницької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Хотин Чернівецької області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Христинівка Черкаської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця в смт Цумань Волинської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Чернігів.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Шепетівка Хмельницької області. (29 січня 2014 року)
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Шпола Черкаської області.
 Вулиця Героїв Крут — вулиця у місті Яворів Львівської області.
 У травні 2022 р. в місті Городок Хмельницької обл. вулицю Тургєнєва перейменували на вулицю Героїв Крут.

Провулок Героїв Крут 
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Бахмач Чернігівської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Березань Київської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Біла Церква Київської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у смт Козелець Чернігівської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Красилів Хмельницької області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Малин Житомирської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Мелітополь Запорізької області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Миколаїв.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Первомайськ Миколаївської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Прилуки Чернігівської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Хмельницький. (19 лютого 2015 року)
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Хмільник Вінницької області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Христинівка Черкаської області.
 Провулок Героїв Крут — провулок у місті Шпола Черкаської області.

Проїзд Героїв Крут 
 Проїзд Героїв Крут — проїзд у місті Хмельницький. (19 лютого 2015 року)

Див. також 
 Алея Героїв Крут
 Сквер Героїв Крут (Бердянськ)

Примітки 

Вулиці